Змагання з плавання на дистанції 800 метрів вільним стилем серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 28 і 29 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 28 липня об 11:06.

Фінал
Фінал розпочався 30 липня о 18:55.

Примітки 

800 метрів вільним стилем (жінки)